Los Talas es una localidad de Berisso de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Geografía

Población 
Se encuentra dentro del aglomerado del Gran La Plata con .

Sismicidad 
La región responde a las subfallas «del río Paraná», y «del río de la Plata», y a la falla de «Punta del Este», con sismicidad baja; y su última expresión se produjo el , a las 3.20 UTC-3, con una magnitud aproximadamente de 5,0 en la escala de Richter (terremoto del Río de la Plata de 1888).

La Defensa Civil municipal debe advertir sobre escuchar y obedecer acerca de 
Área de
Tormentas severas, poco periódicas, con Alerta Meteorológico
Baja sismicidad, con silencio sísmico de

Referencias 

Localidades del Gran La Plata
Partido de Berisso